Рекопа Південної Америки 2019 — 27-й розіграш турніру. Матчі відбулися 23 та 31 травня 2019 року між володарем Кубка Лібертадорес 2018 клубом Рівер Плейт та володарем Південноамериканського кубка 2018 клубом Атлетіку Паранаенсі.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Рекопа Південної Америки на soccerway 

2019
2019 у футболі
2019 у південноамериканському спорті